Vampyre – album del 2002 dei Midnight Syndicate
 Vampyre – film del 1990 diretto da Bruce G. Hallenbeck

Pagine correlate 
Vampire
Vampyres